

Mitologia
 Addane – sinonimo di afanc, addanc, mostro leggendario della mitologia gallese

Persone
 Berhanu Addane – atleta etiope